497 км, 497-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 497 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Вологодская область). Код 300215.
 497 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 602336.